Нижче наведено список 52 муніципалітетів провінції Нуоро. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Нуоро